Pick-up (o cassonato) – veicolo a motore della categoria dei furgoni
Pickup – cortometraggio diretto da Jeremiah Kipp
Pick-up – trasduttore magnetico utilizzato principalmente in ambito musicale
Pick-up – serie televisiva israeliana
Ronald Pickup – attore britannico